Porte Dorée steht für:

 Porte Dorée (Métro Paris), Station der U-Bahn in Paris, Frankreich
 Palais de la Porte Dorée, Ausstellungsbau in Paris, Frankreich